U 88 bezeichnet:
 SM U 88, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 88 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U88